James Folsom ist der Name folgender Personen:

* James Folsom senior (1908–1987), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 James Folsom junior (* 1949), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)